Sylvain est un nom propre utilisé comme prénom, comme nom de famille ou comme toponyme, ou un nom commun, qui désigne notamment :

Prénom

Patronyme 

 Sylvain (usurpateur) (), en latin Flavius Silvanus ou plus vraisemblablement Claudius Silvanus, usurpateur romain ;
 Adolphe Sylvain (1920-1991), photographe tahitien ;
 Audrey Sylvain (1984-), chanteuse et danseuse française ;
 Dominique Sylvain (1957-), écrivain français de romans policiers et de romans noirs ;
 Georges Sylvain (1866-1925), écrivain et homme politique haîtien ;
 Gilles Sylvain (1982-), joueur de basket-ball français ;
 Jean Sylvain (1906-1970), acteur français ;
 Sylvain Sylvain (1951-2021), guitariste franco-américain du groupe rock The New York Dolls.

Religieux 
 Sylvain, évêque d'Émèse décédé en 312.

Toponyme 

 Saint-Sylvain, commune française du Calvados ;
 Saint-Sylvain, commune française de la Corrèze ;
 Saint-Sylvain, commune française de la Seine-Maritime.
 Saint-Sylvain-d'Anjou, commune française de Maine-et-Loire.

Mythologie 
 Sylvain (Sylvanus) est une divinité romaine protectrice des bois et des champs dont le culte a remplacé en Gaule celui de Sucellus. De nombreux personnages mythiques sont des dérivés du Sylvain, tendant vers « l'homme sauvage » et le croque-mitaine. En Aragon, le géant Silvan était un redoutable brigand (voir Mythologie pyrénéenne).

Personnages de fiction 
Sylvain et Sylvette, bande dessinée créée en 1941 par Maurice Cuvillier.
Dans Princesse Mononoké d'Hayao Miyazaki, les Kodama, de petits êtres qui peuplent les forêts saines, sont appelés Sylvains en version française.

Zoologie 

Les Sylvains sont des espèces de papillons forestiers.

Notes et références